Emerita — género de crustáceos
 Emerita Augusta — antiga cidade romana da Hispânia (hoje Mérida, Espanha)
 Digna e Emérita — mártires cristãs do seculo III
 Professor emérito — académico aposentado que se destacou no ensino ou investigação

Ver também 
 Digna e Emérita

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos